Лондонская экономическая конференция — конференция с участием представителей 66 держав, проходившая в 1933 году в Лондоне в здании . Целями конференции провозглашались: преодоление мирового экономического кризиса, стимулирование мировой торговли, стабилизация валют.

Президент США Франклин Рузвельт отправил на конференцию своего представителя Халла Корделла, а сам отправился в отпуск. Однако Рузвельт внимательно следил за ходом конференции и 3 июля 1933 года отправил в её адрес радио обращение из которого было понятно, что США не имели никакого намерения заниматься стабилизацией доллара. Результатом этого обращения стал отказ остальных делегаций продолжать участие в конференции, тем самым была сведена на нет попытка начать совместное преодоление кризиса.

Примечания

Литература 
 Майский И. М. Мировая экономическая конференция 1933 г. в Лондоне // Вопросы истории, № 5, Май 1961, C. 51—71.

Ссылки 
 Статья о конференции в журнале «Time» за 19 июня 1933 года 
 H. G. Wells в своей книге «The Shape of Things to Come» 1933 года издания дал подробнейшее описание конференции.
 Patricia Clavin. The World Economic Conference Convenes | A Barren Harvest: Tariffs and Trade // The Failure of Economic Diplomacy: Britain, Germany, France and the USA, 1931-1936 (London, 1996)

1933 год в экономике